Guillotine peut désigner :
 guillotine, une machine à décapiter utilisée pour la peine de mort ;
 guillotine, un autre nom du massicot, une machine destinée à découper le papier ;
 Guillotine, un jeu de société ;
 Guillotines, un film chinois sorti en 2012.

Voir aussi 
 Guillotine volante, une arme légendaire chinoise ;
 cisaille guillotine, un outil de découpe de tôle métallique ;
 étranglement en guillotine, une technique de combat ;
 fenêtre à guillotine, type de chassis de fenêtre.